Die Provinz Algier () ist eine Provinz (wilaya) im nördlichen Algerien.

Die Provinz umfasst die Hauptstadt Algier sowie einige ihrer Vorstädte (hier aufgelistet) und hat eine Fläche von 865 km².

Sie ist die am dichtesten besiedelte und am stärksten industrialisierte Provinz des Landes, rund 3.311.976 Menschen (1. Januar 2007) bewohnen die Provinz, die Bevölkerungsdichte beträgt somit 3829 Einwohner pro Quadratkilometer.

Hauptstadt der Provinz ist Algier.

Verwaltungsgliederung 

Die Provinz gliedert sich in 13 Kreise (Daïras) und 57 Gemeinden.

Weblinks 

Provinz in Algerien
Geographie (Algerien)